En mathématiques, plusieurs théorèmes portent le nom d'Élie Cartan :

le , selon lequel tout sous-groupe fermé d'un groupe de Lie possède une unique structure différentielle pour laquelle le morphisme d'inclusion est un plongement ;
un théorème sur les vecteurs de plus haut poids d'une  représentation d'un groupe de Lie  ;
l'équivalence entre la catégorie des groupes de Lie réels connexes et celle des algèbres de Lie réelles de dimension finie.

le 
le théorème de Cartan-Dieudonné
le théorème de Cartan-Hadamard
le 
le

Références

Voir aussi 
  de Henri Cartan
  (divers autres résultats attribués à Élie et Henri Cartan)

Groupe de Lie
Cartan